Háború a Földön, L.Ron Hubbard sci-fi regénye
Háború a Földön, a regényből készült film